Валид Джасем аль-Альвани (), он же Абу Ахмед аль-Альвани () — иракский террорист, один из лидеров группировки «Исламское государство», бывший полковник саддамовской армии.

По информации британского издания «The Sun» убит в результате авиаудара международной коалиции в конце 2014 года. Однако его гибель так и не была подтверждена ни спецслужбами США, ни представителями исламистов. В 2015 году «Рейтерс» и «Вашингтон пост» упоминали Аль-Альвани в своих репортажах, как будто тот всё ещё жив.

Примечания

Литература 
 

Участники Иракской войны
Члены организации «Исламское государство»